Liliom (toneelstuk), een toneelstuk van Ferenc Molnár
Liliom (1919), een film van Michael Curtiz
Liliom (1930), een film van Frank Borzage
Liliom (1934), een film van Fritz Lang